Andrzej Czudek (1901–1968) – polski leśnik, przyrodnik i nauczyciel
 Franciszek Czudek (1942–2018) – polski duchowny luterański, działacz społeczny i ekumeniczny
 Paweł Czudek (1885–1970) – polski działacz spółdzielczy i związkowy, polityk PPSD i PPS